LSCG – Alleanza Liberale del Montenegro
 LSCG – Franciszek Sokolowski, Lois sacrées des cités grecques, 1969